Kolašin je grad i općina u Crnoj Gori, na rijeci Tari, središte zimskog turizma. Zimski brend i svjedok kako na malom zemljopisnom prostoru mogu da postoje dvije oprečne klime, mediteranska duž obale i planinska. Također i Kolašinska. Za svega sat vremena vožnje koliko ga dijeli od Podgorice prevali se nevjerojatna visinska razlika. Kolašin je smješten na visini od 965 m i zato ima niže temperature tijekom godine. A one tijekom ljeta iznimno prijaju bjeguncima s tople obale i onima koji uživanje ne pronalaze u gužvi. Zimske temperature koje se spuštaju i do -25 °C obećavaju mnogo snijega zahvaljujući kojem je mjesto postalo skijaško središte.

Ime 
Rebecca West pisala je da je prvo ime grada bilo Kol i šen, što je sveti Nikola na albanskom jeziku. Iako su u njemu u danima Srpskog carstva živjeli Srbi, kasnije su ga zauzeli Albanci katolici, koji su kasnije usvojili srpski jezik i pravoslavnu vjeru.

Zemljopis 
Kolašin je okružen šumom na zaravni između kamenih goropadi Bjelasice i Sinjajevine. Rijeka Tara, koju nazivaju suzom Europe, ovuda nastavlja ka sjeveru prema Pljevljima i Šćepan Polju. Kolašin ima mnogo potencijala da postane vikend odredište za posjetioce iz lokalnih gradova. U špici zimske sezone postaje pravi ekološki raritet prekriven čistim snijegom, bistrim vodama koje s ledom stvaraju neobične kreacije i mirisnim smolama četinjača.

Kolašin baštini tradiciju grada kog su osnovali Turci u 17. stoljeću kao obrambenu utvrdu od uskoka s Brda (Crne Gore) i iz Hercegovine. Ostatci nekadašnje tvrđave i danas su vidljivi. Poslije epskih borbi protiv Turaka, 1878. godine pripao je Crnoj Gori. Od tih vremena samo se glavni gradski trg s nekoliko ulica oko njega promijenio u arhitektonskom smislu. Kao da je i priroda, pitoma i netaknuta, prenesena iz 19. stoljeća. Dolazak u ovaj kraj predstavlja povratak prirodi kakvu su pred sobom 365 dana u godini nadgledali njihovi rodonačelni preci.

Povijest 
U blizini Kolašina četnici su u listopadu 1943. ubili Juricu, mlađeg brata Ive Lole Ribara.

Stanovništvo 

Po posljednjem službenom popisu stanovništva iz 2003. godine, općina Kolašin imala je 9.949 stanovnika, raspoređenih u 70 naseljenih mjesta.

Nacionalni sastav:

 Crnogorci - 4.812 (57,42 %)
 Srbi - 2.996 (35,75 %)
 nacionalno neopredijeljeni - 323 (3,85 %)
 ostali - 47 (0,56 %)

Vjerski sastav:

 pravoslavni - 7.795 (93,02 %) 
 ostali - 251 (3,00 %) 
 neopredijeljeni - 170 (1,70 %) 
 ne vjeruju - 79 (0,94 %)
 nepoznato - 148 (1,77 %)

Naseljena mjesta 

Babljak, 
Bakovići, 
Bare, 
Bare Kraljske, 
Blatina, 
Bojići, 
Breza, 
Cerovice, 
Crkvine, 
Donje Lipovo, 
Dragovića Polje, 
Drijenak, 
Drpe, 
Dulovine, 
Đuđevina, 
Gornja Rovca - Bulatovići, 
Gornje Lipovo, 
Izlasci, 
Jabuka, 
Jasenova, 
Kolašin, 
Kos, Lugovi
Liješnje, 
Lipovska Bistrica, 
Ljevišta,
Ljuta, 
Manastir Morača, 
Mateševo, 
Međuriječje, 
Mioska, 
Moračka Bistrica, 
Moračko Trebaljevo, 
Mrtvo Duboko, 
Mujića Rečine, 
Mušovića Rijeka, 
Ocka Gora, 
Oćiba, 
Osretci, 
Padež, 
Pčinja, 
Petrova Ravan, 
Plana, 
Požnja, 
Radigojno, 
Raičevina, 
Raško, 
Ravni, 
Redice, 
Rovačko Trebaljevo, 
Sela, 
Selišta, 
Sjerogošte, 
Skrbuša, 
Smailagića Polje, 
Smrče, 
Sreteška Gora, 
Starče, 
Svrke, 
Tara, 
Trnovica, 
Ulica, 
Uvač, 
Velje Duboko, 
Višnje, 
Vladoš, 
Vlahovići, 
Vojkovići, 
Vranještica, 
Vrujica, 
Žirci,

Nacionalni sastav po naseljenim mjestima 
UPOZORENJE: Slijede rezultati popisa iz 2003., no 2011. je održan novi popis čiji detaljni rezultati po naseljenim mjestima još nisu službeno objavljeni.

Apsolutna etnička većina:

Relativna etnička većina:

Jezici 

 srpski - 7.950 (79,90) 
 crnogorski - 1.822 (18,31) 
 ostali i nepoznato - 177 (1,79)

Uprava

Poznate osobe 
 Veljko Vlahović, revolucionar i narodni heroj
 Vlado Šćepanović, bivši košarkaš
 Sekula Drljević, pravnik i političar

Spomenici i znamenitosti

Obrazovanje

Kultura 
KUD Mijat Mašković

Šport

Izvori

Vanjske poveznice 

Gradovi u Crnoj Gori